ZGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gethsemani (Québec), (Canada)